Pentaran se može odnositi na:

 Pentaran A (D'6-pentaran)
 Pentaran B (mecigeston)